Wenzelsdorf bezeichnet mehrere Orte

 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavské Předměstí, Ortsteil von Písek, Okres Písek
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václav (Bělá nad Radbuzou), Wüstung in der Gemeinde Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavov (Buzice), Ortsteil von Buzice, Okres Strakonice
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavov, auch Děčín XXII, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavov (Miroslav), Ortslage von Miroslav, Okres Znojmo  
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavov, Ortsteil von Oskava, Okres Šumperk
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavov, Ortsteil von Písečné u Slavonic, Okres Jindřichův Hradec
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavovice, Ortsteil von Klimkovice, Okres Ostrava-město
 Wenzelsdorf, deutscher Name für Václavky, Ortsteil von Dolní Újezd u Litomyšle, Okres Svitavy
 Wenzelsdorf, Wüstung in der Stadt Most (Tschechien), Okres Most